Friedrichsthal puede hacer referencia a:
Friedrichsthal, un municipio del estado de Turingia, Alemania.
Friedrichsthal, un municipio del estado de Sarre, Alemania.